Paravitrea placentula är en snäckart som först beskrevs av Robert James Shuttleworth 1852.  Paravitrea placentula ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
placentula